Cosmoledo ist ein Atoll im Indischen Ozean. Es gehört zur Aldabra-Gruppe, die zu den Outer Islands der Seychellen zählt. Es liegt dabei rund 150 km östlich des Aldabra-Atolls. Etwa 38 Kilometer südsüdöstlich des Cosmoledo-Atolls befindet sich die Astove-Insel.

Geographie 
Cosmoledo ist etwa 14,5 km lang und etwa 11,5 km breit. Die Landfläche des Atolls beträgt insgesamt nur 5,2 km², die Fläche der Lagune hingegen etwa 145 km². Das Atoll besteht aus insgesamt 16, dem Saumriff aufliegenden Inselchen (Cays), von denen Menai im Westen mit 2,3 km² und Grande Île im Südosten mit 1,6 km² die größten sind.

Fauna 
Cosmoledo ist ein bedeutendes Brutgebiet für Seevögel. So finden sich hier die jeweils größten Kolonien aller drei auf den Seychellen vorkommenden Tölpel-Arten. Die Kolonie der Rotfußtölpel ist gar die größte des Indischen Ozeans. Außerdem kommen Bindenfregattvögel, Arielfregattvögel sowie zahlreiche Arten Seeschwalben, wie beispielsweise die Rußseeschwalbe vor. Auf der Grande Île brüten außerdem Rotschwanz-Tropikvögel, die auf den Seychellen sonst nur auf Aldabra zu finden sind.

Inseln 
Die einzelnen Inseln sind im Uhrzeigersinn beginnend bei der nördlichsten aufgelistet:

Norden 
 West North Island
 East North Island

Osten 
 Île du Trou
 Goelette Island
 Grand Polyte Island
 Petit Polyte Island
 Wizard Island (Île Grande) (mit Fischerhütten) 1,6 km²

Süden 
 Pagoda Island
 South Island

Westen 
 Île Moustique
 Île Baleine
 Menai Island (früher Hauptort, heute verlassen) 2,3 km²
 Ile Chauve Souris
 Ile Macaque
 Ile des Rats
 Observation Islet
 Middle Islet

Einzelnachweise 

Atoll
Inselgruppe (Seychellen)
Inselgruppe (Afrika)
Inselgruppe (Indischer Ozean)
Unbewohnte Inselgruppe